Kleberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gottfried Kleberg (1840–1878), deutscher Arzt
 Bruno Kleberg (1927–2005), deutscher Dokumentarfilmer
 Richard M. Kleberg (1887–1955), US-amerikanischer Politiker
 Robert Justus Kleberg (1803–1888), US-amerikanischer Soldat und Richter
 Rudolph Kleberg (1847–1924), US-amerikanischer Politiker
 Ursula Rabe-Kleberg (* 1948), deutsche Bildungssoziologin

Orte namens Kleberg:
 Kleberg County, Texas, Vereinigte Staaten
 Kleberg (Dallas), Texas, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Kleberger, Kleeberg